Kennebec bezeichnet

 einen Fluss im US-Bundesstaat Maine, siehe Kennebec River
 ein Indianervolk der Abenaki-Konföderation, siehe Kennebec (Volk)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kennebec (Maine), im Kennebec County
 Kennebec (North Carolina) 
 Kennebec (South Dakota), im Lyman County
 Kennebec County, County in Maine